Яцков — русская фамилия.

Известные носители 
 Яцков, Анатолий Антонович (1913—1993) — советский разведчик и дипломат, Герой Российской Федерации.
 Яцков, Иван Алексеевич (1915—1995) — начальник участка восстановления тоннелей, Герой Социалистического Труда.
 Яцков, Игорь Владимирович (1972—2000) — старший оперуполномоченный, Герой России.
Яцков, Михаил Юрьевич (1873—1961) — галицкий писатель, член модернистской группировки Молодая муза.
 Яцков, Сергей Егорович (1927—2012) — машинист электровоза, Герой Социалистического Труда.

См. также